El acrónimo GAR puede referirse a:
 El Grupo de Acción Rápida de la Guardia Civil española.
 El Grupo de Acción Revolucionaria, un partido político mexicano de orientación trotskista.
 El GAR, iniciales del Grupo de Alto Riesgo.
 El GAR, antigua unidad de la Guardia Civil española, hoy conocida como Unidad de Acción Rural.